Большой Городок — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Городок — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Большой Городок — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.